Epichnopterix marginenigrella är en fjärilsart som beskrevs av John Obadiah Westwood 1854. Epichnopterix marginenigrella ingår i släktet Epichnopterix och familjen säckspinnare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Säckspinnare
marginenigrella